Hécuba - na mitologia grega e romana, é mulher de Príamo e mãe de dezenove filhos, entre os quais se contam Heitor, Páris e Cassandra
 Hécuba (Eurípides) - uma tragédia escrita por Eurípides em 424 a.C.
 Kylix hecuba - uma espécie de gastrópode
 108 Hecuba, asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos